Київська школа вокалу — найбільший навчальний заклад в Україні, що спеціалізується на викладанні вокалу. В мережу входять 4 філії.

Історія 
Київська Школа Вокалу була заснована 1 квітня 2012 року. Метою створення школи є популяризація сучасних вокальних шкіл Європи та США. Першочерговим завданням є впровадження новітніх методик викладання естрадного вокалу Seth Riggs, Melissa Cross , Brett Manning .

Напрямки діяльності 
Київська Школа Вокалу зараховує на навчання дітей віком від 4-х років та дорослих. В Київській Школі Вокалу працює 32 педагоги, які навчають 650 студентів з України та інших країн світу в студії та у форматі онлайн. 
Навчання проводиться за наступними напрямками:
 Індивідуальні уроки вокалу: естрадний, академічний, джазовий, народний та рок вокал.
 Вокальний ансамбль.
 Ранній музичний розвиток.
 Групові та індивідуальні уроки сольфеджіо, теорії музики та гармонії.
 Уроки: фортепіано , гітари , барабанів, скрипки, саксофону, флейти.
 Вокальна йога та Body Percussion

Директор 
Хохуля Юлія Миколаївна.

Досягнення 
Учні та випускники Київської Школи Вокалу є фіналістами та учасниками телепроєктів Голос Країни  та X-фактор, а також багаторазовими лауреатами та переможцями всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів,  Pro Fest, Gold Start, Super Start Fest, Зірка Фест.

Посилання 
 Сайт Київської Школи Вокалу 
 Відгуки про Київську Школу Вокалу
 Де в Києві навчитись співати 

Освіта в Києві
2012 у Києві
Музичні школи Києва
Заклади позашкільної освіти

__ІНДЕКС__